

Персоналії 

 Ситнік Владислав Анатолійович ( 1990) — український співак.
 Ситнік Григорій Олексійович — військовий льотчик, командир екіпажу вертольота.
 Ситнік Денис Леонідович ( 1986) — український футболіст, півзахисник румунського клубу «Петролула» з міста Плоєшті.
 Ситнік Олександр Сергійович ( 1984) — український футболіст, нападник клубу «Олімпік (Донецьк)».

Див. також 
 Ситник (значення)